Termin FFT ima više značenja.

 2,1-Fruktan:2,1-fruktan 1-fruktoziltransferaza, enzim
 Brza Furijeova transformacija